Miejscowości w USA:
 Tishomingo – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Tishomingo
 Tishomingo – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Johnston
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Tishomingo (ang. Tishomingo County) – w stanie Missisipi